Le nom Franklin fut utilisé par plusieurs cyclones tropicaux de l'Atlantique nord :

 Tempête tropicale Franklin (2005) : Formé sur les Bahamas, elle s'est déplacé de façon irrégulière dans l'océan sans affecter directement les terres et est presque devenu par deux fois un ouragan ;
 Tempête tropicale Franklin (2011) : Faible tempête tropicale qui n'a jamais menacé la terre ;
 Ouragan Franklin (2017) : Formé dans le sud de la mer des Caraîbes, la tempête tropicale a traversé la péninsule du Yucatán avant de devenir un ouragan de catégorie 1 dans la baie de Campêche puis toucher la côte de l'État de Veracruz, au Mexique.

Tempête tropicale homonyme
Ouragan homonyme